Зве́ри:
 Звери () — подкласс в классе млекопитающие, противопоставляемый подклассу первозвери (). В некоторых классификациях звери рассматриваются как тождественные млекопитающим. 
 «Звери» — музыкальная группа.
 «Звери» () — американский комедийный анимационный сериал.

См. также 
 Зверь (значения)